Виктор Ледовских:
 Ледовских, Виктор Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Ледовских, Виктор Сергеевич (1935—2019) — советский футболист и тренер.